Jenks Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Jenks Township (Oklahoma)
 Jenks Township (Pennsylvania)